De lijst van Stolpersteine in de Baronie van Breda geeft een overzicht van de gedenkstenen zijn geplaatst in het kader van het Stolpersteine-project van de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig. De voormalige Baronie van Breda bestond uit zestien schepenbanken, waaronder de gemeenten Etten-Leur, Oosterhout en Roosendaal.

Stolpersteine

Breda 
Er liggen elf Stolpersteine in Breda op drie adressen. Uiteindelijk komen er 120 Stolpersteine op zo’n vijftig verschillende locaties.

Etten-Leur 
In Etten-Leur liggen twee Stolpersteine op twee adressen.

Oosterhout 
In Oosterhout liggen drie Stolpersteine op drie adressen.

Roosendaal 
In Roosendaal liggen 28 Stolpersteine op 18 adressen.

Data van plaatsingen 
 6 april 2010: Roosendaal
 22 juli 2011: Roosendaal
 31 oktober 2014: Oosterhout
 november 2020 (GmV): Etten-Leur
 19 mei 2022: Breda, 1 struikelsteen aan Julianalaan 73
 7 november 2022: Breda, 10 struikelstenen aan Leeuwerikstraat 80, Merelstraat 29

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse gemeenten met Stolpersteine

Baronie van Breda
Baronie van Breda